

Мутна — село, Підляське воєводство, Сім'ятицький повіт, гміна Мельник.

Мутна або Мутний — річка, Росія, Республіка Комі.